Stefan Sodat ist der Name folgender Personen: Stefan Sodat (Politiker), österreichischer Politiker und Bauernbundfunktionär
 Stefan Sodat (Skirennläufer) (* 1941), österreichischer Skirennläufer